Skalnicowate (Saxifragaceae) – rodzina roślin należąca do rzędu skalnicowców. Do rodziny tej należy 31–33 rodzajów i około 540 gatunków. Do rodzimej flory Polski należą rośliny z rodzajów skalnica (Saxifraga) i śledziennica (Chrysosplenium), uprawiane są gatunki reprezentujące rodzaje: bergenia (Bergenia), tawułka (Astilbe), żurawka (Heuchera).

Morfologia 

 Pokrój Byliny lub rzadko rośliny jednoroczne (skalnica i Cascadia), osiągające czasem ponad 1 m wysokości, mające grube kłącza i okazałe liście (np. rodgersja i astilboides). Rośliny z kilku rodzajów wytwarzają bulwki. Pędy są nagie lub owłosione, czasem gruczołowato, włoski zwykle są wielokomórkowe (jednokomórkowe w przypadku tawułki i Saxifragopsis).
 Liście Skrętoległe lub naprzeciwległe, często w przyziemnych różyczkach. Różnokształtne – pojedyncze lub dłoniasto, rzadko pierzasto, podzielone lub klapowane, czasem nawet podwójnie lub potrójnie pierzaste (tawułka).
 Kwiaty Zawsze owadopylne, promieniste, obupłciowe (rzadko jednopłciowe, np. u tawułek), wyrastają pojedynczo na szczytach pędów lub w kątach liści lub zebrane są w kwiatostany groniaste, wiechowate i baldachogrona. Zwykle z 5 płatkami korony (czasem ich brak – np. śledziennica). Pręcików jest 10 w dwóch okółkach (jeden okółek czasem zredukowany). Słupek zwykle z dwóch owocolistków, w różnym stopniu zrośnięty z wgłębionym dnem kwiatowym (dlatego zalążnia bywa górna, półdolna lub dolna). 
 Owoce Torebki, rzadko mieszki, zawierające liczne drobne nasiona.

Systematyka 
Klasyfikacja rodziny jest dość stabilna w różnych ujęciach ostatnich lat. Dawniej (np. system Cronquista z 1981 i systemy wcześniejsze) panował trend, zgodnie z którym zaliczano tu także rodzaje o charakterze pośrednim między skalnicowatymi i innymi rodzinami. Współcześnie rodzaje te zostały przeklasyfikowane. Rodzaj dziewięciornik (Parnassia) umieszczany jest w rzędzie dławiszowców (Celestrales) (według systemu Reveala w odrębnej rodzinie dziewięciornikowatych (Parnassiaceae), według APweb w ramach rodziny dławiszowatych (Celestraceae). Rodzaj hortensja (Hydrangea) klasyfikowany jest współcześnie w obrębie dereniowców (Cornales) w randze rodziny hortensjowate (Hydrangeaceae).

 Pozycja i podział rodziny według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Skalnicowate tworzą grupę siostrzaną dla rodziny agrestowatych (Grossulariaceae), wraz z którą wchodzą w skład rzędu skalnicowców.

Powiązania filogenetyczne rodziny w obrębie rzędu skalnicowców:

 Wykaz rodzajów
 Asimitellaria (Wakab.) R.A.Folk & Y.Okuyama
 Astilbe Buch.-Ham. ex G.Don – tawułka
 Astilboides (Hemsl.) Engl. – astilboides
 Bensoniella C.V.Morton
 Bergenia Moench – bergenia
 Bolandra A.Gray
 Boykinia Nutt. – bojkinia
 Brewerimitella (Engl.) R.A.Folk & Y.Okuyama
 Cascadia A.M.Johnson
 Chrysosplenium L. – śledziennica
 Conimitella Rydb.
 Darmera Voss – tarczownica
 Elmera Rydb.
 Hemieva Raf.
 Heuchera L. – żurawka
 ×Heucherella Wehrh. – żuraweczka
 Jepsonia Small
 Leptarrhena R.Br.
 Lithophragma (Nutt.) Torrey & A. Gray – litofragma
 Micranthes Haw.
 Mitella L. – mitella, utajma
 Mitellastra (Nutt. ex Torr. & A.Gray) Howell
 Mukdenia Koidz. – mukdenia
 Oresitrophe Bunge
 Ozomelis Raf.
 Pectiantia Raf.
 Peltoboykinia (Engl.) Hara – peltobojkinia
 Rodgersia A.Gray – rodgersja
 Saniculiphyllum C.Y.Wu & T.C.Ku
 Saxifraga L. – skalnica
 Saxifragodes D.M.Moore
 Saxifragopsis Small
 Spuriomitella (H.Boissieu) R.A.Folk & Y.Okuyama
 Suksdorfia A.Gray
 Sullivantia Torr. & A.Gray
 Tanakaea Franch. & Sav.
 Telesonix Raf.
 Tellima R.Br.
 Tetilla DC.
 Tiarella L. – tiarella
 Tolmiea Torrey & A. Gray – tolmiea

Przypisy

Linki zewnętrzne